Osoby:
 Adriana Spilberg – holenderska malarka
 Johannes Spilberg – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Spielberg